Niemieckie pułki piechoty:
 163 Szlezwicko-Holsztyński Pułk Piechoty – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 163 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP